Abdoulaye Sanogo (1996), Malinees voetballer
 Amadou Sanogo (1972 of 1973), Malinees militair
 Yaya Sanogo (1993), Frans voetballer

Zie ook 
 Moussa Sanogo (doorverwijspagina)